

Persone 
Franz Anton Mesmer, (1734-1815), medico tedesco
Giovanni Battista Mesmer, (1671-1760), cardinale italiano

Musica 
 Mesmer – album dei Northlane del 2017